Серія A може означати:

Футбол 
Назви найвищих футбольних ліг у різних країнах:

  Бразильська Серія A
  Еквадорська Серія A
  Італійська Серія A

Див. також 
 Бундесліга
 Прем'єр-ліга